Een gemeente in Haïti, zie Cerca-la-Source (gemeente)
 Een arrondissement in Haïti, zie Cerca-la-Source (arrondissement)